Бидон:
 Бидон — металлическая или пластмассовая ёмкость для перевозки жидкостей.
 Бидон — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш региона Рона — Альпы.
 Бидон - сленговое прозвище 46-го президента США Джозефа Байдена, используемое его противниками в интернете.

См. также